Бакерин-де-Кампос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 22,11 км². Население — 35 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Население

Наследство 
Церковь Санта-Мария-де-Арбис построена в 16 веке из камня и кирпича, а в 17 веке она была пристроена к портику, а свод нефа был украшен в ​​18 веке.

Примечания 

Муниципалитеты Паленсии